

Hagionyme 

 Paul de Verdun (576-649), saint de l'Église catholique et treizième évêque du diocèse de Verdun en Lorraine.

Patronyme 

famille
 Famille de Verdun, famille noble originaire de Normandie ;
 Bertram de Verdun ;
 Norman  de Verdun (v. 1097-v. 1140) ;
 Bertram III de Verdun (v.1135-1192) ;
 Roesia de Verdun († 1247) ;
 Catherine de Verdun (1568-1633), religieuse, puis abbesse de l'Abbaye de Longchamp, maîtresse du roi Henri IV
 Jean-René de Verdun de La Crenne (1741-1805), chef d'escadre de la Marine royale française 
personnalités
 Ingeborg Verdun (1940-), fille présumée du roi Léopold III de Belgique et de Liselotte Landbeck ;
 Christian Verdun (1941), illustrateur et artiste plasticien français ;
 Jean Verdun (1931-2021), écrivain français.

Pseudonyme 

 Paul Verdun (1861-1936), dramaturge et essayiste français.

Toponyme 

 Verdun, commune française et sous-préfecture de la Meuse ;
 Verdun, commune française de l'Ariège ;
 Verdun, ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Quins ;
 Verdun-en-Lauragais, commune française de l'Aude ;
 Verdun-sur-Garonne, commune française de Tarn-et-Garonne ;
 Verdun-sur-le-Doubs, commune française de Saône-et-Loire ;
 Pays de Verdun, structure intercommunale française de la Meuse ;
 Mont Verdun, point culminant des monts d'Or et de la métropole de Lyon, au nord-ouest de Lyon ;
 Montverdun, commune française de la Loire ;
 Verdun, quartier libanais de Beyrouth ;
  ;
 Verdun, arrondissement québécois de la ville de Montréal ;
 Verdun (1935-1997), ancienne circonscription fédérale du Québec ;
 Verdun, circonscription électorale provinciale du Québec ;
 Gare de l'Est - Verdun, station du métro de Paris ;
 Verdun, station du métro de Montréal.
 Verdun-en-Boucey, fief sur Pontorson commune de la Manche

Titres 

 Verdun (1917), tableau de Félix Vallotton ;
 Verdun (1979), album de Michel Sardou ;
 Verdun (1961), ouvrage historique de Georges Blond ;
 Verdun (2017), jeu vidéo.

Militaire 
 Escadron de transport 41 Verdun, unité navigante de l’Armée de l'Air
 Verdun (1958), projet abandonné de porte-avions de la Marine nationale française
 Le Verdun, un des avisos de la classe Arras

Histoire 
 Traité de Verdun (843), traité divisant l’Empire carolingien

Autre 
 Sport Clube Verdun, club capverdien de football


Patronyme français